Мышца, выпрямляющая позвоночник (), располагается наиболее поверхностно среди глубоких мышц спины. Является самой мощной и длинной мышцей спины. На всём своём протяжении заполняет углубление по бокам от остистых отростков до углов рёбер.

Мышца начинается от дорсальной поверхности крестца, заднего отдела подвздошного гребня, остистых отростков нижних поясничных позвонков и отчасти от поверхностного листка пояснично-грудной фасции. Направляясь кверху, мышца делится на три части: латерально располагается подвздошно-рёберная мышца, медиально — остистая мышца, а между ними длиннейшая мышца.

Каждая из них имеет свои места прикрепления (лат. punctum mobile) в зависимости от отдела. Подвздошно-реберная мышца имеет три отдела: поясничный (лат. lumborum), грудной (лат. thoracis) и шейный (лат. cervicis). Подвздошно-реберная поясничная и грудная (лат. m. iliocostales lumborum et thoracis) идет до отдельных зубцов задних частей всех ребер. Шейный отдел подвзошно-реберной мышцы заканчивается поперечными отростками 4-6 шейных позвонков.

Длиннейшая мышца спины (лат. musculus longissimus dorsi) также делится на три отдела: грудной (лат. thoracis), шейный (лат. cervicis) и головной (лат. capitis). Однако последнего может не быть. Грудная часть доходит до поперечных отростков всех грудных позвонков (лат. processus transversus Th1-12 ) и углов 2-12 ребер (лат. angulus costae 2-12 ). Шейная часть прикрепляется к поперечным отросткам верхних шейных позвонков (лат. processus transversus C2-5). Головная оканчивается сосцевидным отростком височной кости (лат. processus mastoideus). 

Остистая мышца (лат. musculus spinalis) имеет грудной, шейный и головной отделы. Грудной отдел заканчивается остистыми отростками 2-8 грудных позвонков (лат. processus spinosus Th2-8). Шейный отдел оканчивается остистыми отростками 2-7 шейных позвонков (лат. processus spinosus C2-7). И, наконец, шейный отдел остистой мышцы прикрепляется к наружнему затылочному выступу (лат. protuberantia occipitalis externa).

Функция 

Данная мышца при двустороннем сокращении разгибает позвоночный столб и удерживает туловище в вертикальном положении. При одностороннем сокращении наклоняет позвоночный столб в соответствующую сторону. Верхние пучки мышцы тянут голову в свою сторону. Частью своих пучков она опускает рёбра и таким образом участвует в процессе дыхания.

Примечания 

Мышцы туловища